Le terme de flip flop, ou flip-flop, peut désigner :
 le passage d'un lipide membranaire d'un feuillet à l'autre par une flipase ou une translocase. 
 des bascules synchrones
 une figure de gymnastique, également appelé flip flap
un moyeu de roue de vélo, permettant de le montage en pignon fixe ou en roue libre
 , un album du groupe

Voir aussi 
 Bascule